Madonna del popolo  – dipinto attribuito a Federico Barocci
 Madonna del Popolo  – dipinto attribuito al Maestro della Madonna del Carmine
 Madonna del Popolo  – prodigiosa immagine della Vergine Maria conservata nella Basilica di San Barnaba di Marino